Вольни (Wollny, Wolni, Wolny) — немецкие фамилии, сходные по звучанию.

 Вольни, Мартин Эвальд (Вольни, Эвальд) (1846—1901) — немецкий учёный, основатель научной агрономии и агрофизики.
 Вольни, Михаэль (род. 1978) — немецкий джазовый пианист.